Салантай () — місто на заході Литви, в Кретингському районі Клайпедського повіту. Розташоване на річці Мінія.

Населення

Примітки

Посилання 
 Історія міста Салантай

Міста Литви
Тельшевський повіт